El Torneig de Washington DC 2011, oficialment conegut com a Citi Open 2011, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 23 i el 31 de juliol de 2011 al The Tennis Center at College Park de Washington DC, Estats Units.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre doble femení 

2011
WTA Tour 2011